Виталий Семёнович Давы́дов (род. 3 апреля 1939, Москва, РСФСР, СССР) — советский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1963). Заслуженный тренер СССР (1979).

Выступал за «Динамо» (Москва) (1957—1973).

Биография 
Начинал с дворового хоккея. Однажды около «коробки». Играл в юношеской команде «Динамо» Москва, а с 1957 г. — во взрослой. Начинал выступления в хоккее как нападающий, играл в клубной команде «Динамо» вместе с Юрзиновым. В основной команде «Динамо» был переведен Аркадием Чернышёвым в защиту из-за дефицита защитников. Игра в защите пришлась Давыдову по нраву, поскольку предпочитал силовую манеру игры.

Про Давыдова-хоккеиста Анатолий Тарасов писал:
«В нашей сборной всегда подбирались удалые и боевые хоккеисты. Но и они были однажды изумлены подвигом — не побоюсь употребить именно это слово — защитника Виталия Давыдова.
Дело было в США, в штате Колорадо, где мы встречались со сборной Канады. Во втором периоде центрфорвард Бурбоннэ, видя, что не может честно выиграть единоборство у Давыдова, нанес ему удар клюшкой. Как топором, держа двумя руками, ударил. И пришелся удар по нижней челюсти Виталия. Упал наш защитник, но увидел, что канадец, подхватив шайбу, один устремился к воротам сборной СССР, вскочил и, прижав левую руку к окровавленному лицу, помчался за ним вдогонку.
Далее произошло неожиданное даже для нас, тренеров, видавших многое. Виталий догнал канадца, выбил у него в падении шайбу и отвел угрозу. Подняться со льда сил у Виталия ещё хватило. К борту его уже везли под руки товарищи. А когда подвезли, Виталий потерял сознание.
В госпитале поставили диагноз — нижняя челюсть Виталия была сломана в восьми местах. Какую же силу воли нужно было иметь, чтобы, несмотря на адскую боль, броситься не к медикам, а на помощь своему вратарю…».

Достижения 
 Трёхкратный Олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972).
 Чемпион мира 1963—1971. На ЧМ и ЗОИ — 72 матча, забил 2 гола. В 1967 признан лучшим защитником чемпионата мира.
 Второй призёр чемпионатов СССР 1959, 1960, 1962—1964, 1971, 1972; третий призёр 1958, 1966—1969.
 Обладатель Кубка СССР 1972.

В чемпионатах СССР сыграл 519 матчей, забросил 39 шайб.

Карьера тренера и функционера 

После завершения карьеры спортсмена, ушёл в тренеры, возглавлял юношескую сборная СССР, молодёжную сборную СССР (обе сборные под его руководством становились чемпионами мира) (ЧЕ-1976 и ЧМ-1977), клуб «Динамо» Москва (старший тренер в 1979—1981)

В 1981—1984 тренировал венгерский хоккейный клуб «Уйпешт Дожа» (два чемпионских звания, три кубка Венгрии, один раз серебро чемпионата), затем — сборную Венгрии (при нём команда перешла из класса «С» в класс «В»).

По возвращении в Москву работал в должности начальника ХК «Динамо».

В связи с 50-летием российского хоккея отмечен специальным призом Федерации хоккея России в числе шести лучших защитников страны за всю историю. Награждён Почетным Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1999).

В 2004 году введен в Зал славы ИИХФ и в Зал Славы отечественного хоккея.

Окончил МОПИ (1965), преподаватель. Член КПСС с 1970 года.

Президент РОО ветеранов хоккея «Динамо».

Награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011)
 орден Трудового Красного Знамени (03.03.1972)
 2 ордена «Знак Почёта» (1968, 1979)
 2 медали «За трудовую доблесть» (1965, 1969)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013)
 венгерский орден Труда бронзовой степени

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница В. С. Давыдова на сайте об истории ХК Динамо Москва

Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Динамо» Москва
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Тренеры сборной Венгрии по хоккею с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Члены КПСС